

Eliminacje kontynentalne

Półfinały

Bydgoszcz (1) 
 23 czerwca 1990 r. (sobota),  Bydgoszcz

Awans: 8 do Finału Kontynentalnego

Žarnovica (2) 
 24 czerwca 1990 r. (niedziela),  Žarnovica

Awans: 8 do Finału Kontynentalnego

Finał Kontynentalny 
 12 sierpnia 1990 r. (niedziela),  Norden

Awans: 5 do finału światowego

Eliminacje interkontynentalne

Eliminacje skandynawskie

Eliminacje szwedzkie

Półfinały

Målilla (1) 
 29 kwietnia 1990 r. (niedziela),  Målilla

Awans: 8 do finału szwedzkiego

Visby (2) 
 29 kwietnia 1990 r. (niedziela),  Visby

Awans: 7+1 do finału szwedzkiego oraz Peter Karlsson

Finał szwedzki 
 15 maja 1990 r. (wtorek),  Vetlanda
 16 maja 1990 r. (środa),  Norrköping
 17 maja 1990 r. (czwartek),  Avesta

Awans: 6 do finału skandynawskiego

Finał duński 
 20 maja 1990 r. (niedziela),  Holsted

Awans: 6+1 do finału skandynawskiego

Finał skandynawski 
 9 czerwca 1990 r. (sobota),  Linköping

Awans: 7 do Finału Interkontynentalnego

Eliminacje zamorskie

Eliminacje Wspólnoty Narodów

Finał brytyjski 
 20 maja 1990 r. (niedziela),  Coventry

Awans: 10 do finału Wspólnoty Narodów

Finał Wspólnoty Narodów 
 10 czerwca 1990 r. (niedziela),  Manchester – Belle Vue

Awans: 11 do finału zamorskiego

Finał amerykański 
 2 czerwca 1990 r. (sobota),  Long Beach

Awans: 5 do finału zamorskiego

Finał zamorski 
 24 czerwca 1990 r. (niedziela),  Coventry

Awans: 9 do Finału Interkontynentalnego

Finał Interkontynentalny 
 12 sierpnia 1990 r. (niedziela),  Fjelsted

Awans: 11 do finału światowego

1990
1990 w sporcie żużlowym